Henning Stensrud (* 20. August 1977 in Lørenskog) ist ein ehemaliger norwegischer Skispringer und heutiger Skisprungtrainer.

Werdegang 
Stensrud hatte sein Weltcup-Debüt 1996 im norwegischen Lillehammer. Als er von Norwegens Nationaltrainer Mika Kojonkoski nicht für die Olympischen Spiele in Turin nominiert wurde, erwog er ein mögliches Karriereende. Er setzte seine Karriere fort, kam jedoch nur sporadisch zu Einsätzen im Weltcup und startete hauptsächlich im Continental Cup. Nach der Saison 2007/2008 beendete er seine Karriere und beschritt die Trainerlaufbahn.

Erfolge

Weltcup-Platzierungen

Weblinks

Einzelnachweise 

Skispringer (Norwegen)
Olympiateilnehmer (Norwegen)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1998
Skisprungtrainer (Norwegen)
Skisprungtrainer (Deutschland)
Norweger
Geboren 1977
Mann